Peter Zweifel ist der Name folgender Personen:

* Peter Zweifel (Unternehmer) (1804–1994), Schweizer Unternehmer
 Peter Zweifel (Politiker) (1833–1907), Schweizer Politiker
 Peter Zweifel (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1946), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Peter Zweifel-Ottiker (1863–1959), Schweizer Fabrikant